И́горь Вале́рьевич Ша́цкий (11 мая 1989, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский футболист, вратарь клуба «Шахтёр» Караганда и сборной Казахстана.

Карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2008 году в составе клуба «Шахтёр» Караганда.

В 2012 году подписал контракт с клубом «Астана-1964».

В 2014 году стал игроком казахстанского клуба «Булат-АМТ», за который провёл 22 матча.

В 2018 году вернулся в «Шахтёр» Караганда.

В 2019 году дебютировал за сборную Казахстана в матче со сборной Молдовы.

В 2022 году в матче Лиги наций против сборной Молдовы отбил два удара в послематчевой серии пенальти. Ранее отличался в послематчевых пенальти в Ереване, выручив «Шахтёр» в серии против «Стяуа», а затем взял три одиннадцатиметровых от украинского «Колоса».

Достижения 
 «Астана-1964»
 Бронзовый призёр первой лиги: 2012
 «Тобол» Костанай
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020
 «Шахтёр» Караганда
 Финалист Кубка Казахстана: 2021

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда